Carlson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce A. Carlson zoolog
 Bruce A. Carlson
 C.H. Carlson
 Randall R. Carlson